Lesbonax, filòsof i sofista grec 
 Lesbonax, escriptor grec